Шнеберг:

 Шнеберг (Нижняя Франкония) — коммуна в Германии, в земле Бавария.
 Шнеберг (Рудные горы) — город в Германии, в земле Саксония.
 Шнеберг (Нижняя Австрия) — горный массив в Австрии.